Královka je název více míst:
v Praze
 Tramvajová smyčka Královka na břevnovské tramvajové trati v Praze-Břevnově
 Königsmarka (Královka), zaniklá usedlost v Praze-Břevnově
 Královka (potok), pravý přítok Kocáby v okrese Praha-západ
 Sportovní hala Královka, domácí hala pro ženský basketbalový tým ZVVZ USK Praha v Praze 7 na Letné
jinde v ČR
 Královka, rozhledna na kopci Nekras v Jizerských horách, v katastrálním území Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Královka (Šluknov), vesnice, část města Šluknov v okrese Děčín
 Královka (les), les na území obce Broumy v okrese Beroun, v okolí Králova dubu
 Kaple Královka, studánková kaple na území obce Líský v okrese Kladno, kulturní památka, vztahuje se k ní povídka Královka, kterou napsal Václav Beneš Třebízský o Elišce Přemyslovně